

Codici 
 lii – codice ISO 639-3 della lingua lingkhim

Altro 
 LII – 52 nel sistema di numerazione romano